Burns kan som auktorsförkortning betyda:

 John McLauren Burns
 John M. Burns

Robotskapade auktorsförkortningar